Желтоносый короткоклювый дрозд () — вид птиц семейства дроздовых. Род Короткоклювые дрозды (). Занесён в Красную книгу МСОП, как вид, вызывающий наименьшие опасения (LC). Распространён на территории Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Сальвадора, Тринидада и Тобаго.

Размер птицы составляет 14-17 см в длину. Дрозд имеет ярко-оранжевые оперение, ободок вокруг глаз и ноги. На севере ареала птицы имеют коричневатый оттенок оперения на спине и шапку, беловатые грудь и живот, на юге — серые грудь и бока.

Природным ареалом являются субтропические и тропические сухие, влажные равнинные и влажные горные леса, главным образом с невысокими деревьями и кустарниками. Характер у птицы пугливый. Питается насекомыми, которые собирает на земле и нижних ветвях деревьев.

Простое пение птицы состоит из неразборчивого щебетания. Иногда эти дрозды издают громкие крики «во-а-а». Гнездятся на небольшой высоте в зарослях; гнездо имеет вид чаши. Кладка состоит из двух яиц светло-голубого цвета с бурыми пятнами.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии желтоносого короткоклювого дрозда в Блэк-Хилс, Южная Дакота (США) в 2010 году
 Пение, видео и фотографии желтоносого короткоклювого дрозда на сайте Internet Bird Collection
 Фотографии желтоносого короткоклювого дрозда на сайте Vireo (Drexel University)
 Ареал распространения желтоносого короткоклювого дрозда на сайте IUCN Red List maps

Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1850 году
Короткоклювые дрозды